Esta é uma lista de clubes de futebol da Finlândia.

Veikkausliiga
 FC Haka (Valkeakoski)
 FC Honka (Espoo)
 Inter Turku (Turku)
 FC Lahti (Lahti)
 FF Jaro (Jakobstad)
 HJK (Helsinki)
 IFK Mariehamn (Mariehamn)
 JJK (Jyväskylä)
 KuPS (Kuopio)
 MyPa (Anjalankoski)
 RoPS (Rovaniemi)
 Tampere United (Tampere)
 TPS (Turku)
 VPS (Vaasa)

Ykkönen
 AC Oulu (Oulu)
 Atlantis FC (Helsinki)
 FC Hämeenlinna (Hämeenlinna)
 FC Kiisto (Vaasa)
 FC KooTeePee (Kotka)
 FC Viikingit (Helsinki)
 Jippo (Joensuu)
 Klubi-04 (Helsinki)
 KPV (Kokkola)
 PK-35 (Helsinki)
 Porin Palloilijat (Pori)
 PS Kemi Kings (Kemi)
 TP-47 (Tornio)
 TPV (Tampere)

Kakkonen
42 clubes p-lirot

Outros 
AC Allianssi
FC Jazz (PPT, Porin Pallotoverit)
FC Jokerit
FinnPa
GBK (Kokkola)
GrIFK (Kauniainen)
KäPa (Helsinki)
MP (Mikkeli)
PP-70 (Tampere)
Rakuunat (Lappeenranta)
Tervarit (Oulu)
VIFK (Vasa)

Ver também 
 Associação de Futebol da Finlândia
 Seleção Finlandesa de Futebol

Finlandia
Clubes futebol